W.Phillips se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Phillips
 William Phillips